

Geografia 
 Manoel Ribas – comune brasiliano dello stato del Paraná

Persone 
 Ana Laura Ribas – showgirl e conduttrice radiofonica brasiliana
 Biel Ribas – calciatore spagnolo
 Diego Ribas da Cunha – calciatore brasiliano
 José de Ribas – ammiraglio italiano
 José Ribas – pallavolista portoricano
 José Félix Ribas – militare e patriota venezuelano
 Juan Carlos Ribas – pallavolista e giocatore di beach volley portoricano
 Julio César Ribas – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
 Òscar Ribas Reig – politico andorrano
 Pau Ribas – cestista spagnolo
 Sebastián Ribas – calciatore uruguaiano
 Toni Ribas – attore pornografico spagnolo
 Vicente de Ribas – cardinale spagnolo